Recluse (Ladies They Talk About) – film del 1933 diretto da Howard Bretherton, William Keighley
Recluse (Women in Prison) – film del 1938 diretto da Lambert Hillyer
Recluse – cortometraggio del 1981 diretto da Bob Bentley
Recluse – cortometraggio del 2008 diretto da Adam August
Recluse – cortometraggio di animazione del 2010 diretto da Jimmy ScreamerClauz